

Astronautica 
 Sojuz T-10 – missione del programma Soyuz

Informatica 
 T10 – comitato del International Committee for Information Technology Standards per la standardizzazione dello SCSI
 T10 – lettore MP3 lanciato dalla Samsung
 Ericcson T10 -

Medicina 
 T10 – decima vertebra toracica
 T10 – decimo nervo spinale toracico

Altro 
 T-10 – carro armato della serie IS